Žobrák (921 m) – szczyt w Górach Czerchowskich 
 Žobrák – przełęcz w Górach Czerchowskich
 Žobrák (1308 m)– szczyt w Małej Fatrze (w grani Stoha)
 Žobrák (inaczej Rovná hora, 1087 m) – szczyt w Małej Fatrze (w grani MałegoRozsutca)